El nombre de Manuel Carrasco puede referirse a:

 Manuel Carrasco Formiguera (1890-1938), abogado y político español de ideología democristiana. Fue fusilado por los franquistas en 1938, durante la Guerra Civil Española.
 Manuel Carrasco (1971-), pianista y compositor gaditano.
 Manuel Carrasco (1981-), Cantante, compositor y músico español.
 Manuel Carrasco González (1919-1981), más conocido como Manolo González, fue un humorista y actor cómico chileno.